

Дани сећања 

1460-е пне.